Hederich steht für:

 Acker-Rettich, eine Pflanze

Hederich ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Hederich (1675–1748), deutscher Autor
 Bernhard Hederich (1533–1605), deutscher Chronist, Pädagoge, Dichter und Grammatiker
 Karl Hederich (1845–1913), deutscher General
 Karl Heinz Hederich (1902–1976), deutscher Ingenieur und Parteifunktionär (NSDAP)

Siehe auch:
 Hedderich